DQR peut désigner :
 Dung Quất Refinery (en français, raffinerie de Dung quât), une raffinerie dans la province de Quang Ngai au Viêt Nam ;
  Deutsche Qualifikationsrahmen (en français, cadre allemand des certifications ; en anglais, German Qualifications Framework).
Data Quality Report (en français, rapport sur la qualité des données)